Перепели́ца — фамилия:

 Перепелица, Александр Михайлович (1918—1942) — Герой Советского Союза.
 Перепелица, Андрей (род. 1985) — молдавский борец вольного стиля.
 Перепелица, Константин Иванович (1938—2015) — советский и белорусский актер, выступавший на сцене Брестского академического театра драмы, заслуженный артист Белорусской ССР.
 Перепелица, Поликарп Лазаревич (1918—1942) — Герой Советского Союза
 Перепелица, Феодора Ивановна (1907—1990) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза.

См. также 
 «Максим Перепелица» — советский художественный фильм-комедия, снятый в 1955 году режиссёром Анатолием Граником
 Перепелицын